Nuestra Señora de la Concepción (deutsch: „Unsere liebe Frau von der [unbefleckten] Empfängnis“) ist der Name folgender Schiffe:

 Nuestra Señora de la Concepción (Schiff, 1579), spanische Galeone, 1579 von Francis Drake vor der südamerikanischen Pazifikküste aufgebracht 
 Nuestra Señora de la Concepción (Schiff, 1638), spanische Galeone der Manila-Route, 1638 vor Saipan gesunken und 1987 geborgen
 Nuestra Señora de la Concepción y de las Ánimas, spanisches 90-Kanonen-Linienschiff (1690–1705)
 Nuestra Señora de la Concepción (Schiff, 1715), spanische Kriegsgaleone, Flaggschiff der Silberflotte von 1715, 1715 vor Florida gesunken

Nuestra Señora de la Concepción ist der Name folgender Kirchen:
 Nuestra Señora de la Concepción (La Orotava) in La Orotava, Teneriffa, Spanien
 Nuestra Señora de la Concepción (San Cristóbal de la Laguna) in San Cristóbal de La Laguna, Teneriffa, Spanien
 Nuestra Señora de la Concepción (Valverde) in Valverde, El Hierro, Spanien
 Nuestra Señora de la Concepción (Zaragoza) in Zaragoza, Spanien
 Nuestra Señora de la Concepción (Valledupar) in Valledupar, Kolumbien
 Nuestra Señora de la Concepción de los capuchinos in Rom, Italien